Iliciovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Iliciovca - sat din cadrul comunei Șalvirii Vechi din raionul Drochia
 Iliciovca - localitate  centru de comună în raionul Florești

Localități omonime din Republica Moldova